«Красивые истории из Шекспира» — сборник, составленный английской писательницей Эдит Несбит для юных читателей. Сборник является лёгким пересказом пьес Уильяма Шекспира, понятный для детей. В книгу включена краткая биография Шекспира, руководство по произношению некоторых наиболее сложных имен и список известных цитат, упорядоченных по темам. Некоторые издания называются «Красивые истории из Шекспира для детей». Впервые сборник вышел в свет в 1907 году.

Книга представляет собой расширенную версию более ранней книги Несбит «Детский Шекспир» 1897 года, сборника из двенадцати сказок, также основанных на пьесах Уильяма Шекспира .

Содержание сборника 
Сборник включает в себя следующие пьесы:

 Сон в летнюю ночь
 Буря
 Как вам это нравится
 Зимняя сказка
 Король Лир
 Двенадцатая ночь
 Много шума из ничего
 Ромео и Джульетта
 Перикл
 Гамлет
 Макбет
 Комедия ошибок
 Венецианский купец
 Тимон Афинский
 Отелло
 Укрощение строптивой
 Мера за меру
 Два джентльмена из Вероны
 Все хорошо, что хорошо кончается
 Цимбелин

Критика 

Изданная в 1907 году, книга в последующие годы неоднократно переиздавалась. Сборник Несбит представляет собой переработанную версию пьес, переписанную с учетом того, что Несбит считала детским складом ума и навыками интерпретации. Пьесы иногда предваряются началом «Жили-были...».

Иона Опи в предисловии к изданию 1997 года похвалила работу Несбит, написав в рецензии, что Несбит «реабилитировала пьесы как чистое развлечение. Писательница рассказывает истории ясно и с удовольствием... придавая каждой пьесе колорит за счет умелого использования коротких цитат.

Эрика Хейтли описала стиль Несбит следующим образом: «она часто сохраняет обрывки шекспировского языка, но приукрашивает его значение (или даже интерпретацию) и быстро резюмирует целые сцены в коротких абзацах» .

Примечания

Ссылки 

 

Книги на английском языке
Книги для детей